Осу́га — масні або іржаві плями на воді, рідині.
 Осу́га — наліт на спраглих устах.

Топонім 

Осуга — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Осуга — річка, притока Тверці.
 Осуга — річка, приток Вазузи.
 Осуга — селище, залізнична станція на лінії Лихославль — Торжок — Ржев — Фаянсова.

Примітки